Germán Fortunato, margrave de Baden-Rodemachern (Rastatt, 23 de enero de 1595 - Kastellaun, 4 de enero de 1665) fue margrave de Baden-Rodemachern.  Era hijo del margrave Eduardo Fortunato y de María de Eicken (m. 21 de abril de 1636), hija de Joost de Eicken y Bárbara de Moll.

Matrimonio y descendencia 
El margrave Germán Fortunato se casó en primeras nupcias el 18 de abril de 1627 con Antonia Isabel (m. 12 de enero de 1635), hija del conde Cristóbal de Criechingen. Tuvieron tres hijos:
 Carlos Guillermo (1627-1666), canónigo de Colonia y el último margrave de Baden-Rodemachern
 Leopoldo (1628-1635)
 María Sidonia (1635-15 de agosto de 1686), se casó el 12 de noviembre de 1662 con el príncipe Felipe de Hohenzollern-Hechingen (1601-13 de enero de 1671).

Se casó en segundas nupcias con María Sidonia de Daun-Falkenstein (1605-1675), hija del conde Felipe Francisco de Falkenstein. Tuvieron dos hijos:
 Felipe Baltasar (m. 1662)
 María Leonor Sofía (m. 18 de abril de 1668), se casó en 1665 con el conde Juan Francisco Desiderato de Nassau-Siegen (28 de julio de 1627-17 de diciembre de 1699)

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias 
 Johann Christian Sachs: Einleitung in die Geschichte der Marggravschaft und des marggrävlichen altfürstlichen Hauses Baden, parte 3, Karlsruhe, 1769,  S. 311-313, 

Margraves de Baden del siglo XVII (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Rodemachern
Nacidos en Rastatt